Chaynes ist der Familienname folgender Personen:

 Allysin Chaynes (* 1979), rumänische Pornodarstellerin
 Charles Chaynes (1925–2016), französischer Komponist

Siehe auch:
 Cheynes
 Chains
 Chain (Begriffsklärung)